Cristobal aussi orthographié Cristóbal est la forme hispanique du prénom masculin .  Il vient du grec Χριστοφόρος (Christophóros), littéralement « celui qui porte le Christ ». 

Il peut faire référence à :

Prénoms 
 Cristobal Acosta (c. 1515-1594), médecin naturaliste portugais.
 Cristóbal Balenciaga (1895-1972), couturier espagnol.
 Cristóbal Cruz (1977), boxeur mexicain.
 Cristóbal Cubilla (1962), joueur de football paraguayen.
 Cristobal de Morales (~1500-1553), compositeur espagnol.
 Cristóbal Halffter (1930), compositeur et chef d'orchestre espagnol.
 Cristobal Huet, joueur de hockey sur glace français.
 Cristóbal Martínez-Bordiú (1922-1998), chirurgien espagnol.
 Cristóbal Montoro (1950), homme politique espagnol.
 Cristóbal Oudrid (1825-1877), pianiste et chef d'orchestre espagnol.
 Cristóbal Pérez (1952), coureur cycliste colombien.
 Cristóbal Vaca de Castro (1492-1566), prêtre et juge royal d'Espagne.
 Cristóbal de Acuña (1597-1675), missionnaire jésuite espagnol.
 Cristóbal de Mondragón (1514-1596), militaire espagnol.
 Cristóbal de Olid (1483-1524), conquistador espagnol.
 Cristóbal de Oñate (1504-1567), conquistador espagnol.
 Cristóbal de Sandoval

Prénom utilisé comme pseudonyme 

 Cristóbal (1967-), Cristóbal Parralo Aguilera, joueur de football espagnol.

Toponyme 
 Cristóbal de la Sierra, commune de la province de Salamanque, de la communauté autonome de Castille-et-León, en Espagne.
 Cristóbal, localité du District de Colón dans la province de Colón, au Panama.

Autres 
 Cristóbal Molón, film espagnol sorti en 2006.

Voir aussi 
 Cristobalite, un minéral
 
 Cristobal, parfum de Balenciaga (1998)